Клел може да се односи на:

 Клел (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Клел (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна